Razia Sultana ist der Name folgender Personen:

* Razia Sultana (1205–1240), indische Sultanin; siehe Raziah
 Razia Sultana (Politikerin) (* um 1970), indische Politikerin
 Razia Sultana (Anwältin) (* 1973), bangladeschische Menschenrechtsanwältin